Anatolië, Aziatisch schiereiland in Turkije
 Anatolia (heilige), 3e-eeuwse christelijke martelares